Hornyánszky Viktor (1828–1882) újságíró, nyomdász
 Hornyánszky Viktor (1863–1935) nyomdatulajdonos, könyvkiadó